Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (II. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der II. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 20. Mai 1927 bis zum 21. Mai 1932 reichte. Nach den Landtagswahlen vom 24. April 1927 entfielen 38 der 60 Mandate auf die Einheitsliste, wobei auf die Christlichsoziale Partei 33 Mandate und auf die Großdeutsche Volkspartei (GDVP) 5 Mandate entfielen, Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) erreichte 21 Mandate, der Landbund (LB) ein Mandat. 15 der Mandatare wurden im Wahlkreis I (Viertel oberm Wienerwald), 19 Mandate im Wahlkreis II (Viertel unterm Wienerwald), 12 Mandate im Wahlkreis III (Viertel oberm Manhartsberg) und 14 Mandate im Wahlkreis IV (Viertel unterm Manhartsberg) vergeben.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Dem Landtagspräsidium stand zunächst der Christlichsoziale Politiker Carl Jukel als Erster Präsident vor. Nach Junkels Tod am 20. August 1931 folgte ihm am 30. September 1931 Alois Fischer nach. Das Amt des Zweiten Präsidenten hatte der Sozialdemokrat Leopold Petznek inne, das Amt des Dritten Präsidenten übte der Christlichsoziale Politiker Rudolf Beirer aus.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Hermann Riepl: Fünfzig Jahre Landtag von Niederösterreich. Bd. 1. Der Landtag in der Ersten Republik. Wien 1972

02
27, Nieder